Mozoncillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mozoncillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Mozoncillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar